Plaats in Indonesië
 Domas (Bulukerto), een plaats in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java
 Domas (Pontang), een plaats in het regentschap Serang van de provincie Banten, Java
 Domas (Menganti), een plaats in het regentschap Gresik van de provincie Oost-Java
 Domas (Trowulan), een plaats in het regentschap Mojokerto van de provincie Oost-Java